Cyathus — рід грибів родини Agaricaceae. Назва вперше опублікована 1768 року. Плодові тіла грибів цієї родини мають чашоподібну форму, всередині розташовуються капсули зі спорами, що називаються перідіолами. Спори поширюються водою, що потрапляє в плодові тіла.

Класифікація 
До роду Cyathus відносять 146 видів:

Примітки

Джерела 
 Haller, A. von. 1768. Historia stirpium indigenarum Helvetiae inchoata. :1-250 - P.127

Роди грибів
Печерицеві